Lamperti ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Lamperti (1811 oder 1813–1892), italienischer Gesangslehrer
 Giovanni Battista Lamperti (1839–1910), italienischer Gesangslehrer
 Piero Lamperti (* ?), italienischer Dokumentarist

Siehe auch:
 Lamberti